Zens (Saksen-Anhalt), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Zens (tijdschrift), tijdschrift in Nederland en België
Matthias Zens, een beeldhouwer die in Duitsland geboren werd, maar in België werkte en leefde
Cents (Luxemburgs: Zens), een wijk in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg